Davide Marotti – scacchista italiano
 Ferruccio Marotti – storico, saggista e accademico italiano
 Gastone Marotti – medico, anatomista e docente italiano
 Giovanbattista Marotti – ingegnere e architetto italiano